Over It – gruppo musicale melodic hardcore punk
 Over It – EP dei Face to Face del 1994
 Over It – EP degli Over It del 1999
 Over It – singolo di Katharine McPhee del 2007, dall'album Katharine McPhee
 Over It – traccia dell'album Headstrong di Ashley Tisdale del 2007
 Over It – album di Summer Walker del 2019